Пиково — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Пограничной волости.

Расположена в 14 км к юго-западу от районного центра, посёлка  Красногородск.

Население 
Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 34 жителя, на 2010 год — 6 жителей. С 2012 года — нежилая.

Ссылки 
 Сайт Красногородского района. Пограничная волость

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района